102. længdegrad kan henvise til:

 102. vestlige længdekreds
 102. østlige længdekreds